Wednesday (2022), amerikai sorozat, amit Alfred Gough és Miles Millar alkotott
 Wednesday,  kanadai együttes
 Wednesday, amerikai együttes